České příjmení Vachek (přechýlená forma: Vachková) nosí nebo nosilo více osobností:

 Emil Vachek (1889–1964) – český spisovatel a dramatik
 Josef Vachek (1909–1996) – český jazykovědec
 Karel Vachek (1940–2020) – český režisér
 Pavla Vachková (1891–1978) – česká operní pěvkyně

Podobná jména 
 Machek
 Vacek

Externí odkazy